Хильгерс, Андре (род. 1974) — немецкий рок-музыкант.
 Хильгерс, Бернард Йозеф (1808—1874) — немецкий историк католической церкви.
 Хильгерс, Вальтер (род. 1959) — немецкий тубист и дирижёр.
 Хильгерс, Йозеф (1910—1955) — немецкий политик.
 Хильгерс, Йозеф (1858—1918) — немецкий теолог.
 Хильгерс, Йохан (1886—1945) — нидерландский лётчик-испытатель.
 Хильгерс, Михаэль (род. 1966) — немецкий хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1992 года, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1988 года.
 Хильгерс, Хайнц (род. 1948) — немецкий политик.